Z for Zachariah har flere betydninger:

 Z for Zachariah (roman)
 Z for Zachariah (film)